Лас Пиједрас де Амолар има више значења:

 Лас Пиједрас де Амолар (Зиватанехо де Азуета), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Пиједрас де Амолар (Ла Уерта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пиједрас де Амолар (Сан Хуан де лос Лагос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Пиједрас де Амолар (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Пиједрас де Амолар (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику